Wallis kan ha flera betydelser. Det kan vara (1)) ett engelskt efternamn, som också kan ingå i geografiska namn (2) ett engelskt förnamn för kvinnor  och (3) ett tyskt geografiskt namn i Schweiz.
Det kan vase:

Personer

Personer med efternamnet
 Annabelle Wallis (född 1984), brittisk skådespelare
 Arthur Wallis Exell (1901–1993), engelsk kryptograf och botanist
 Barnes Wallis (1887–1979), engelsk uppfinnare och ingenjör
 Curt Wallis (1845–1922), svensk professor, läkare och politiker
 Ernest Alfred Wallis Budge (1857–1934), brittisk orientalist
 Ernst Wallis (1842–1919), svensk historiker och tidningsman
 Gary Wallis (född 1964), brittisk slagverkare
 Hal B. Wallis (1899–1986), amerikansk filmproducent
 John Wallis (1616–1703), engelsk matematiker
 Larry Wallis (1949–2019), brittisk gitarrist, kompositör och producent
 Mary Wallis] (1821–1910), nyzeeländsk barnhemsföreståndare
 Quvenzhané Wallis (född 2003), amerikansk barnskådespelare
 Roger Wallis (född 1941), brittisk-svensk mediavetare och musiker 
 Roy Wallis (1945–1990), nordirländsk granskare av scientologirörelsen
 Samuel Wallis (1728–1795), brittisk sjöofficer och upptäcktsresande

Personer med förnamnet
 Wallis Grahn (1945–2018), svensk skådespelare
 Wallis Simpson (1896–1986), hertiginna av Windsor

Geografi

Wallis- och Futumaöarna
 Wallis- och Futunaöarna
 Wallis- och Futunaöarnas flagga
 Wallisön

Flera länder
 Wallis Creek – Australien (3), Kanada (2)
 Wallis Island – Australien (2), Papua Nya Guinea, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Wallis- och Futunaöarna
 Wallis Lake – Australien, Kanada, USA

Antarktis
 Wallis Glacier
 Wallis Nunataks

Australien
 Wallis Peak
 Wallis Point Island
 Red Wallis Island
 Woody Wallis Island

Chile
 Islas Wallis
 Seno Wallis

Kanada
 Wallis River

Schweiz
 Kanton Wallis – tyskt namn på kantonen Valais
 Wallisalperna  – tyskt namn på bergskedja på gränsen till Italien, se Penninska alperna

Se även
 Wallace

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor
Kvinnonamn
Engelska efternamn
Engelska förnamn